Les Misérables bzw. Les misérables ist der Titel von:

 Originaltitel eines Romans von Victor Hugo, siehe Die Elenden
 Les Misérables (Musical), Musicals von Claude-Michel Schönberg und Alain Boublil
 Les Misérables (Hörspiel), Hörspiels von Orson Welles

Folgende Filme tragen den Titel:

 Originaltitel eines Films von Raymond Bernard, siehe Die Verdammten (1934)
 Originaltitel eines Films von Richard Boleslawski, siehe Die Elenden (1935)
 Originaltitel eines Films von Jean-Paul Le Chanois, siehe Die Elenden (1958)
 Originaltitel eines Films von Robert Hossein, siehe Die Legion der Verdammten (1982)
 Les Misérables (1995), Film von Claude Lelouch
 Les Misérables (1998), Film von Bille August
 Les Misérables – Gefangene des Schicksals, Film von Josée Dayan
 Les Misérables (2012), Film von Tom Hooper
 Les misérables (2017), Kurzfilm von Ladj Ly
 Originaltitel eines Films von Ladj Ly, siehe Die Wütenden – Les Misérables